Efternamnet Jobs förekommer i flera länder, däribland Sverige, Tyskland och USA. 

Offentlig statistik tillgänglig i januari 2018 uppger att 221 personer med efternamnet Jobs var bosatta i Sverige. Med utgångspunkt i telefonkataloger har antalet bärare av namnet Jobs i Tyskland uppskattats till 773 personer.

Personer med efternamnet Jobs 
Anders Jobs (1876–1959), musikdirektör
Elisabet Wisén-Jobs (1878–1961), textilkonstnär
Gocken Jobs (1914–1995), keramiker och textilkonstnär
 Laurene Powell Jobs  (född 1963), amerikansk affärskvinna, aktivist och filantrop
Lisa Brennan-Jobs (född 1978), amerikansk journalist och författare
Lisbet Jobs (1909–1961), keramiker och textilkonstnär
Lisskulla Jobs (1906–1996), skådespelare
Peer Jobs (1913–1989), textilkonstnär och keramiker
Steve Jobs (1955–2011), amerikansk entreprenör, grundade Apple Inc.

Svenska släkter
Det svenska efternamnet Jobs har ett ursprung som gårdsnamn i Dalarna. Från Jobsgården i Yttermo by i Leksands kommun har gårdsnamnet tillfallit småskolläraren Jobs Anders Andersson (1840–1920) i Leksand. Hans son Anders Jobs (1876–1959) tog Jobs som efternamn och är stamfar till den konstnärligt arbetande släktgrenen. Man kan räkna med att även andra har omvandlat gårdsnamnet Jobs till sitt efternamn. 

Databasen birthday.se, som är kopplad till svensk folkbokföring, men som inte ger pplysningar om minderåriga ger följande upplysningar januari 2018: Av 197 personer med efternamnet Jobs är 113 bosatta i Dalarna och 73 i Leksands kommun. Det är vidare 13 personer med Jobs som förnamn. Av dessa har 10 namnet som gårdsnamn, det vill säga före första egentliga förnamn, medan 3 har det som mellannamn.

Släktträd för konstnärssläkten Jobs från Leksand
 Anders Jobs (1876–1959), musikdirektör, gift 1901 1924 med
 + Elisabet Wisén-Jobs (1878–1961), textilkonstnär
 Lisskulla Jobs (1906–1996), skådespelare, gift med 
+ Björn Berglund (1904–1968), skådespelare och vissångare
 Lisbet Jobs (1909–1961), keramiker och textilkonstnär, gift med 
+ Lille Bror Söderlundh (1912–1957), tonsättare
 Michael Söderlundh (född 1942), målare och tecknare, gift med 
+ Christina Mattsson (född 1947), folklorist, visforskare och museiledare
 Peer Jobs (1913–1989), textilkonstnär och keramiker
 Gocken Jobs (1914–1995), keramiker och textilkonstnär

Steve Jobs familj
Steve Jobs, som grundade Apple Inc. adopterades som nyfödd och fick då sina adoptivföräldrars efternamn. Varken han själv eller hans adoptivföräldrar har någon anknytning till Sverige och svenska bärare av samma efternamn. 
Lisa Brennan-Jobs är dotter till Steve Jobs.

Annat 
Jobs bok i Gamla testamentet
Jobs (film), amerikansk dramafilm från 2013
Steve Jobs (film), amerikansk dramafilm från 2015

Källor

Svenska efternamn
Svenska släkter
Engelska efternamn